Die Badminton-Junioreneuropameisterschaften 2011 fanden vom 15. bis zum 24. April 2011 in Vantaa in Finnland statt. Austragungsort war die Energia Areena, Rajatorpantie 23. Referee war Carsten Koch aus Deutschland.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Weitere Finalresultate

Weblinks 
 tournamentsoftware.com
 Badminton Europe

Junioreneuropameisterschaft 2011
Junioreneuropameisterschaft 2011
Junioreneuropameisterschaft 2011
Europameisterschaft 2011